Atchison kan syfta på:

 David Rice Atchison
 Atchison, Kansas

Se även 
 Atchison County – flera
 Atchison, Topeka and Santa Fe Railway